DLR kan syfta på:

 DLR – Tysklands myndighet för rymdfart, se Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt
 DLR – ett automatiskt högbanesystem i östra Londons gamla hamnområde, se Docklands Light Railway
 DLR – en samling klassbibliotek skapade av Microsoft, se Dynamic Language Runtime